Archerd ist der Familienname folgender Personen:

 Army Archerd (1922–2009), US-amerikanischer Journalist und Moderator 
 William Dale Archerd (1912–1977), US-amerikanischer Serienmörder